Ambonembia är ett släkte av insekter. Ambonembia ingår i familjen Archembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Ambonembia